Il faut du temps est le titre de plusieurs œuvres :
 Il faut du temps, un album de Dalida
 Il faut du temps, chanson de Sandrine François représentant la France au Concours Eurovision de la chanson 2002
 Il faut du temps, chanson de Pascal Obispo sortie en 1997